Collegio dei Gesuiti – Alcamo
 Collegio dei Gesuiti – Bivona
 Collegio dei Gesuiti – Catania
 Collegio dei Gesuiti – Caltagirone
 Collegio dei Gesuiti – Caltanissetta
 Collegio dei Gesuiti – Fidenza
 Collegio dei Gesuiti – L'Aquila
 Collegio dei Gesuiti - Lecce
 Collegio dei Gesuiti – Genova
 Collegio dei Gesuiti – Mazara del Vallo
 Collegio dei Gesuiti – Messina
 Collegio dei Gesuiti – Modica
 Collegio dei Gesuiti – Palermo
 Collegio Romano - Roma
 Collegio  dei Gesuiti - Sassari
 Collegio dei Gesuiti – Siracusa
 Collegio dei Gesuiti – Trento
 Collegio dei Gesuiti – Trapani

 Collegio dei Gesuiti – La Valletta